O Império da Lã é uma banda brasileira sem repertório e integrantes fixos formada em 2007 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O fundador, vulgo "Imperador" da banda é o vocalista e agora também escritor Carlinhos Carneiro. O Império da Lã participa desde 2014 do Carnaval de Rua de Porto Alegre, bloco oficial que mistura samba, rock, axé e tudo que vier!

A Banda

O Império da Lã, como bem descrita em páginas na internet é "uma junção de artistas para farrear e trabalhar, que se recusa a adotar a reforma ortográfica da língua portuguesa por pura simpatia com a trema.". É uma banda que reúne músicos, artistas e amigos para tocar um vasto repertório de versões covers de sucessos nacionais e internacionais, a banda também reúne composições próprias elaboradas tanto em apresentações como em estúdio.

Carnaval de Rua

Desde o verão de 2014, existe em Porto Alegre o Bloco Império da Lã, conduzido pelo próprio Carlinhos Carneiro no Carnaval de Rua (junto a Prefeitura de Porto Alegre). O bloco agrega em seu repertório os clássicos do rock em ritmo de samba, entre outros ritmos.

Integrantes

Sobre a formação, podemos afirmar que seu "Imperador" e fundador é Carlinhos Carneiro, vocalista da banda gaúcha Bidê ou Balde e os demais integrantes se reúnem aleatoriamente quando possível. Entre vários integrantes da Império da Lã, podemos destacar: Chico Bretanha na guitarra (da banda Groove James), Chico Paixão também na guitarra (da Funkalister), João Augusto Lopes, conhecido como Jojô é o baixista (integrante da banda Lunes), Pedro Petracco na bateria (da Cartolas) e também na bateria o Rodrigo Fischmann (da Dingo Bells) e Gabriel Klaser (O Carabala).

Discografia

 2014 - Saudades de Beber
2017 - Só no Pallets
2019 - Tôco Maravilhoso
2020 - Tôco Remixado

Bandas de Porto Alegre
Bandas de indie rock
Bandas formadas em 2007